Binning ist ein englischer Personenname:

Namensträger 
 Darin Binning (* 1966), US-amerikanischer Biathlet
 Hugh Binning (1627–1653), schottischer Philosoph und Theologe
 Jimmy Binning (1927–1990er), schottischer Fußballspieler

Familienname
Englischer Personenname